La Mata hace referencia a varios artículos:

República Dominicana
 La Mata (República Dominicana), municipio de la provincia de Sánchez Ramírez.

España

Alicante
 La Mata (Alicante), localidad del municipio de Torrevieja.

Almería
 La Mata (Almería), localidad del municipio de Vélez-Rubio.

Burgos
 La Mata (Burgos), localidad del municipio de Valle de Mena.
 Quintanilla de la Mata, municipio.

Cáceres
 La Mata (Cáceres), despoblado del municipio de Moraleja.
 Navalmoral de la Mata, municipio.
 Peraleda de la Mata, municipio.

Cádiz
 La Mata (Cádiz), localidad del municipio de Rota.

Castellón
 La Mata de Morella, municipio.

Gerona
 La Mata (Llagostera), localidad del municipio de Llagostera.
 La Mata (Viladasens), localidad del municipio de Viladasens.

León
 San Juan de la Mata, localidad del municipio de Arganza.
 La Mata del Páramo, localidad del municipio de San Pedro Bercianos.
 La Mata de Curueño, localidad del municipio de Santa Colomba de Curueño.
 La Mata de Bérbula, localidad del municipio de Valdepiélago.
 La Mata de Monteagudo, localidad del municipio de Valderrueda.
 La Mata de la Riba, localidad del municipio de Vegaquemada.

Lérida 
 La Mata de Pinyana, localidad del municipio de Alguaire.

Madrid
 La Mata (Madrid), localidad del municipio de Guadarrama.

Asturias
 La Mata (Amieva), parroquia del concejo de Amieva.
 La Mata (Cangas de Narcea), parroquia del concejo de Cangas de Narcea.
 La Mata (Carreño), parroquia del concejo de Carreño.
 La Mata (Gijón), parroquia del concejo de Gijón.
 La Mata (Grado), parroquia del concejo de Grado.
 La Mata (Valdés), parroquia del concejo de Valdés.
 La Mata (Siero), parroquia del concejo de Siero.

Salamanca
 La Mata de Armuña, localidad del municipio de Castellanos de Villiquera.
 La Mata de Ledesma, municipio.

Santa Cruz de Tenerife
 La Mata (Santa Cruz de Tenerife), localidad del municipio de Garafía.

Cantabria
 La Mata (Cantabria), barrio de la localidad Labarces, municipio de Valdáliga.

Segovia
 La Mata (Arcones), localidad del municipio de Arcones.
 La Mata (Santiuste de Pedraza), localidad del municipio de Santiuste de Pedraza.

Soria
 La Mata (Soria), despoblado del municipio de Yanguas.

Teruel 
 La Mata de los Olmos, municipio.

Toledo
 La Mata (Toledo), municipio.

 La Mata (La Coruña), del municipio de Cabana de Bergantiños en la provincia de La Coruña.
 La Mata (Lugo), del municipio de Pedrafita do Cebreiro en la provincia de Lugo.
 La Mata (Orense), del municipio de Manzaneda en la provincia de Orense.
 La Mata Alcozarina, del municipio de Morón de la Frontera en la provincia de Sevilla.
 Lamata, del municipio de Abizanda en la provincia de Huesca.